Yesterday & Today ("ieri e oggi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
  Yesterday & Today – primo nome degli Y&T, gruppo musicale statunitense
 Yesterday and Today – raccolta dei The Beatles del 1966
 Yesterday & Today – album dei Y&T del 1976
 Yesterday & Today – EP degli Hard-Ons del 1999
 Yesterday & Today – singolo dei Do As Infinity del 2000
 Yesterday & Today – album dei Dokken del 2001
 Yesterday and Today – album di The Field del 2009